Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Citi Open 2015 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich für das Einzel sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden und eine Paarung für den Doppelbewerb. Insgesamt nahmen 24 Spieler und 4 Paare an der Qualifikation teil, die am 1. und 2. August 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Washington, D.C.